Heidi Sevdal (født 6. marts 1989) er en færøsk fodboldspiller, der spiller for EB/Streymur/Skála og for Færøernes kvindefodboldlandshold. Fra 2012 til 2016 spillede hun for HB Tórshavn og før det har hun spillet for flere andre færøske klubber. Hun fik sin debut på det færøske landshold i 2006. Hun har scoret næst flest mål på landsholdet, næst efter Rannvá B. Andreasen og er blandt top fem i flest antal kampe for Færøernes kvindelandshold.

Internationale mål
Scoringer og resultater lister Færøernes mål først.

Referencer 

Fodboldspillere fra Færøerne
Fodboldlandsholdsspillere fra Færøerne
Fodboldspillere fra HB Tórshavn
Kvindelige fodboldspillere fra Færøerne